Hügel der blutigen Augen ist der Name zweier Filme:

 Hügel der blutigen Augen (1977) von Wes Craven
 The Hills Have Eyes – Hügel der blutigen Augen, Neuverfilmung von Alexandre Aja (2006)